|-
| 69101 - || || 28 de gener, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 69102 - || || 28 de gener, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 69103 - || || 31 de gener, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69104 - || || 31 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69105 - || || 27 de gener, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69106 - || || 2 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69107 - || || 1 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69108 - || || 1 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69109 - || || 1 de febrer, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69110 - || || 2 de febrer, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69111 - || || 7 de febrer, 2003 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 69112 - || || 21 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 69113 - || || 22 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 69114 - || || 26 de febrer, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 69115 - || || 22 de febrer, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 69116 - || || 3 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 69117 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69118 - || || 8 de març, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 69119 - || || 6 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69120 - || || 6 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69121 - || || 6 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69122 - || || 6 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 69123 - || || 8 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69124 - || || 8 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69125 - || || 10 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69126 - || || 7 de març, 2003 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 69127 - || || 22 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 69128 - || || 23 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 69129 - || || 24 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69130 - || || 23 de març, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 69131 - || || 24 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69132 - || || 24 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69133 - || || 25 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 69134 - || || 26 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69135 - || || 26 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 69136 - || || 28 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69137 - || || 28 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 69138 - || || 29 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69139 - || || 29 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69140 - || || 31 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69141 - || || 31 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69142 - || || 31 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69143 - || || 31 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69144 - || || 31 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69145 - || || 26 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69146 - || || 25 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69147 - || || 1 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69148 - || || 3 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69149 - || || 1 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69150 - || || 5 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 69151 - || || 7 d'abril, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 69152 - || || 4 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 69153 - || || 27 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69154 - || || 28 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 69155 - || || 30 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 69156 - || || 1 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 69157 - || || 3 de maig, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 69158 - || || 5 de maig, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 69159 - || || 7 de maig, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 69160 - || 2029 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69161 - || 2203 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69162 - || 2736 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69163 - || 2744 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69164 - || 3031 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69165 - || 3044 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69166 - || 3075 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69167 - || 3082 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69168 - || 3515 P-L || 17 d'octubre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69169 - || 4066 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69170 - || 4199 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69171 - || 4230 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69172 - || 4283 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69173 - || 4304 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69174 - || 4514 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69175 - || 4550 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69176 - || 4602 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69177 - || 4618 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69178 - || 4729 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69179 - || 4756 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69180 - || 4770 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69181 - || 4821 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69182 - || 4850 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69183 - || 6638 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69184 - || 6705 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69185 - || 6739 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69186 - || 6783 P-L || 24 de setembre, 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69187 - || 1178 T-1 || 25 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69188 - || 1258 T-1 || 25 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69189 - || 1263 T-1 || 25 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69190 - || 2027 T-1 || 25 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69191 - || 2143 T-1 || 25 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69192 - || 3172 T-1 || 26 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69193 - || 3326 T-1 || 26 de març, 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69194 - || 1118 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69195 - || 1164 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69196 - || 1216 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69197 - || 1238 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69198 - || 1255 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69199 - || 1278 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 69200 - || 1300 T-2 || 29 de setembre, 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
9